Tutta una vita (Cheers for Miss Bishop) – film del 1941 diretto da Tay Garnett
Tutta una vita – film del 1974 diretto da Claude Lelouch
Tutta una vita – film del 1992 diretto da Mario Salieri
Tutta una vita – telenovela messicana del 1981